Les Chênes steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Herblay-sur-Seine im Département Val-d’Oise, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Quintal im Département Haute-Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Chêne
 Le Chesne